James Tufts est un nom pouvant désigner:

 (1829-1884), gouverneur américain du Montana
 (1835-1902), pionnier américain, fondateur de Pinehurst en Caroline du Nord 
 (1862-1942), philosophe et professeur américain

Voir aussi

Tufts, James